Kazimierz Majewski, podpułkownik, dowódca 4 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego
 Kazimierz Majewski, pułkownik Wojska Polskiego, dowódca Pułku Strzelców im. Bartosza Głowackiego
 Kazimierz Tadeusz Majewski (1894–1940), pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Kazimierz Majewski (1902–1940), kapitan broni pancernej Wojska Polskiego, dowódca pociągu pancernego Poznańczyk, ofiara zbrodni katyńskiej (Charków)
 Kazimierz Majewski (1873–1959), okulista
 Kazimierz Majewski (1903–1981), archeolog, redaktor periodyku Archaeologia Polona
 Kazimierz Majewski, dziennikarz miesięcznika Śląsk
 Kazimierz Majewski, duchowny rzymskokatolicki, proboszcz parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, parafii św. Walentego w Gzach